Kobylscy herbu Kolumna – polski ród szlachecki
 Kobylscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki